«Юнити»,  (), или  () — первый полностью американский компонент Международной космической станции (юридически первым американским модулем может считаться ФГБ «Заря», который был создан в Центре им. М. В. Хруничева по контракту с компанией «Боинг»). Компонент представляет собой герметичный соединительный модуль с шестью стыковочными узлами, по-английски называемыми .

Модуль «Юнити» был выведен на орбиту 4 декабря 1998 года в качестве основного груза шаттла «Индевор» (сборочная миссия МКС 2А, миссия шаттла STS-88).

Соединительный модуль стал основой для всех будущих американских модулей МКС, которые были присоединены к его шести стыковочным узлам. Построенный компанией «Боинг» в цехах Центра космических полётов имени Маршалла в Хантсвилле, штат Алабама, «Юнити» стал первым из трёх запланированных подобных соединительных модулей. Длина модуля составляет 5,49 метров при диаметре 4,57 метра.

6 декабря 1998 года экипаж шаттла «Индевор» присоединил модуль «Юнити» через туннель-переходник PMA-1 к ранее запущенному ракетой-носителем «Протон» модулю «Заря». При этом в работах по стыковке применялась роботизированная рука «Канадарм», установленная на шаттле «Индевор» (для извлечения «Юнити» из грузового отсека шаттла и для подтаскивания модуля «Заря» к связке «Индевор»+«Юнити»). Окончательная стыковка двух первых модулей МКС осуществлялась включением двигателя корабля «Индевор». 

Кроме «Зари», с «Юнити» также  соединены американские модули «Дестини», Транквилити и шлюз «Квест» для выполнения ВКД в американских скафандрах, а также первой ферменной конструкции МКС «Z1».

Через модуль также проходят критически важные маршруты по передаче электроэнергии, данных, жидкостей и газов для систем жизнеобеспечения. Более чем 50 000 механических устройств, 216 трубопроводов для передачи жидкостей и газов и 121 внутренний и внешний кабель, использующий более девяти километров провода, установлены в модуль. Основной материал для «Юнити» — алюминиевые сплавы.

Два стыковочных переходника конической формы установлены на обоих концах модуля перед его запуском на «Индеворе». Переходники PMA (, герметичный соединительный переходник) позволяют системам стыковки, используемым на шаттлах и российских модулях, использовать шлюзы и причальные механизмы модуля. В настоящее время к PMA-1 постоянно присоединён модуль «Заря», PMA-2 использовался до момента прекращения полётов шаттлов для стыковки с ними.

Общая масса модуля с двумя коническими переходниками составляет . На обшивке переходника между модулями «Юнити» и «Заря» смонтированы вычислительные системы, или мультиплексор-демультиплексоры (), которые служили для контроля и управления модулем «Юнити» на ранних этапах строительства станции. В это же время для связи с ЦУП в Хьюстоне и резервирования российской коммуникационной системы использовалась и система связи модуля, способная передавать данные, поддерживать аудио- и низкоскоростную видеосвязь.

Два оставшихся соединительных модуля станции () были построены для НАСА Европейским космическим агентством, а именно — итальянской компанией Alenia Aerospazio. Второй и третий модули («Гармония» и «Спокойствие») немного длиннее, чем «Юнити» (около 6,3 метров), и на каждом, кроме шести причальных портов, смонтированы дополнительные крепления для научного оборудования станции (на «Юнити» таких креплений четыре, на «Гармонии» — восемь и шестнадцать на «Спокойствии»). ЕКА построило два дополнительных модуля в порядке взаимозачёта с НАСА за запуск к МКС европейского лабораторного модуля «Колумбус» и другого оборудования. Ещё один строившийся для МКС соединительный модуль, , так и не был запущен, поскольку в нём вскрылись существенные недостатки.

Примечания

Ссылки 
 Развёртывание МКС, модуль «Юнити»
 Unity connecting module: cornerstone for a home in orbit 
 Unity Node 1

Модули МКС
НАСА
Ракетно-космическая техника Boeing
Модули орбитальных станций по алфавиту